Вердум может означать:

 Вердум — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Вердум, Ульрих фон (1632—1681) — путешественник и мемуарист из Фрисландии.
 Вердум, Фабрисиу (род. 1977) — бразильский боец смешанных боевых искусств.